Blackstone puede referirse a:

 Blackstone (río)
 Blackstone Group, banco de inversión y fondo buitre de EE. UU.
Dos localidades de Estados Unidos:
 Blackstone (Virginia)
 Blackstone (Massachusetts)